«Рыболо́в-спортсме́н» — советский  журнал-сборник , а с 1950г. - альманах, посвящённый спортивной рыбной ловле. Сюда входили статьи, очерки, рассказы и стихи о рыбалке, давались советы по изготовлению и использованию снастей, публиковались описания различных водоёмов Советского Союза и наиболее благоприятных мест для ужения, способы и методы ловли, отчёты о соревнованиях. Начиная с 1957 года, появились статьи о подводной охоте. Кроме того, в альманахе печатались произведения таких известных писателей, как Сергей Тимофеевич Аксаков, Константин Паустовский, Ефим Пермитин, Остап Вишня, Ежи Путрамент, Фазиль Искандер и многих других. Выпускался с 1948 по 1991 год издательством «Физкультура и спорт».

Редколлегия 
В различные годы членами редакционной коллегии были Д. А. Самарин, В. В. Архангельский, Я. Е. Киселёв, А. А. Клыков, Н. И. Коваль, Б. С. Орешкин, Г. И. Попеско, Ю. А. Смирнов, Д. И. Ерёмин, А. А. Шахов, Л. Р. Шейнин, Х. Н. Херсонский и другие.

Рубрики 
За время существования издания сложились следующие основные рубрики:
 По водным просторам нашей Родины
 Из рыболовной практики
 Подводная охота
 Обмен опытом
 Наша уха
 Хроника спортивной жизни
 У наших друзей
 Критика и библиография

Роль и значение 
Основной задачей альманаха можно назвать популяризацию спортивной рыбной ловли как одного из видов активного отдыха. Особое внимание на страницах уделялось вопросам бережного отношения к природе и охраны водоёмов страны от загрязнения и браконьерского лова. В седьмом выпуске (1957) была помещена статья Х. Н. Херсонского «Реки найдут защиту», в которой были приведены факты безнаказанного истребления рыбных богатств и систематического отравления рек ядовитыми сточными водами фабрик и заводов. Это дало начало одноимённой заочной конференции читателей, которые, откликнувшись на призыв редакции, присылали огромное количество писем с рассказами о продолжающемся уничтожении рыбы вредными промышленными отходами и варварскими способами ловли. Благодаря этим письмам пресекались попытки незаконного лова, а виновные привлекались к ответственности.

Ненумерованные выпуски 
 За два года до начала издания, в 1948 году, вышел самый первый выпуск «Рыболова-спортсмена», который впоследствии стал так называемым «нулевым». Тираж книги составлял всего 10 тысяч экземпляров и в настоящее время она является большим раритетом.
 Сборник 1959 года, в который вошли лучшие произведения, опубликованные во второй и третьей книгах.
 «У рыбацкого костра» — сборник, вышедший в 1991 году тиражом 100 тыс. экземпляров и приуроченный к выходу 50-го номера, составили лучшие произведения прозы альманаха.

Тираж и периодичность

Примечания 

Печатные издания, возникшие в 1950 году
Альманахи
Альманахи на русском языке
Книги издательства «Физкультура и спорт»